Aloisia – forma femminile del nome proprio di persona Aloisio
Aloisia – nome comune della verbena odorosa (Aloysia citriodora)
Aloisia – wrestler